USS Montpelier — кораблі ВМС США, названі на честь міста Монтпілієр, штат Вермонт.

 USS Montpelier (ID-1954) — німецький вантажний корабель «SS Bochum», захоплений у 1917 році під час Першої світової війни.
 USS Montpelier (CL-57) — легкий крейсер типу «Клівленд». Збудований у 1942 році. Брав участь у Другій світовій війні. У 1947 році виведений в резерв. У 1959 році виключений зі складу флоту, у 1960 році зданий на злам.
 USS Montpelier (SSN-765) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1993 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни